Великодворье — название населённых пунктов.

Россия 
 Великодворье — село в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Великодворье — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Великодворье — деревня в Даниловском районе Ярославской области.